Die Abkürzung RKL steht für:
 Powiat Kolbuszowski in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Rundumkennleuchte
 Rechtskomitee Lambda
Regionų krepšinio lyga, die Regionalbasketballliga in Litauen
 Revolutionäre Kommunistische Liga
 Rich Kids on LSD

Abkürzung